Слобырево — название нескольких населённых пунктов:
 Слобырево — деревня в Руднянском районе Смоленской области.
 Слобырево — деревня в Ржевском районе Тверской области.